Patrik Sylvegård, švedski hokejist, * 10. julij 1966, Örebro, Švedska.

Sylvegård je v švedski ligi igral za kluba Örebro IK in Malmö IF, za katerega je odigral dvanajst zaporednih sezon ter s katerim je v sezonah 1991/92 in 1993/94 osvojil naslov švedskega državnega prvaka.

V klubu Malmö IF so upokojili njegov dres s številko 18.

Pregled kariere

|-
| Örebro IK
| Švedska 2. liga
| 84/85
|
| 10
| 0
| 3
| 3
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Örebro IK
| Švedska 2. liga
| 85/86
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Örebro IK
| Švedska 2. liga
| 86/87
|
| 17
| 3
| 1
| 4
|
| 6
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| Malmö IF
| Švedska 2. liga
| 87/88
|
| 31
| 27
| 27
| 54
|
| 24
|
| 3
| 0
| 3
| 3
|
| 4
|-
| Malmö IF
| Švedska 2. liga
| 88/89
|
| 31
| 32
| 19
| 51
|
| 42
|
| 13
| 10
| 5
| 15
|
| 12
|-
| Malmö IF
| Švedska 2. liga
| 89/90
|
| 35
| 41
| 20
| 61
|
| 38
|
| 3
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 90/91
|
| 39
| 12
| 6
| 18
|
| 65
|
| 2
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 91/92
|
| 36
| 4
| 5
| 9
|
| 18
|
| 10
| 1
| 1
| 2
|
| 4
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 92/93
|
| 38
| 9
| 12
| 21
|
| 25
|
| 6
| 1
| 0
| 1
|
| 4
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 93/94
|
| 37
| 8
| 11
| 19
|
| 32
|
| 11
| 2
| 2
| 4
|
| 6
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 94/95
|
| 31
| 9
| 6
| 15
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 95/96
|
| 39
| 6
| 4
| 10
|
| 28
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 96/97
|
| 35
| 9
| 6
| 15
|
| 26
|
| 4
| 3
| 1
| 4
|
| 2
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 97/98
|
| 33
| 7
| 14
| 21
| +1
| 59
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 98/99
|
| 48
| 7
| 10
| 17
| -3
| 28
|
| 8
| 0
| 0
| 0
| -4
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 465
| bgcolor="#7FFF00" | 174
| bgcolor="#7FFF00" | 145
| bgcolor="#7FFF00" | 319
| bgcolor="#7FFF00" | -2
| bgcolor="#7FFF00" | 403
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 67
| bgcolor="#7FFF00" | 19
| bgcolor="#7FFF00" | 13
| bgcolor="#7FFF00" | 32
| bgcolor="#7FFF00" | -4
| bgcolor="#7FFF00" | 38
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Švedski hokejski desnokrilni napadalci
Hokejisti Örebro IK
Hokejisti Malmö IF Redhawks
Hokejisti z upokojenimi številkami